Space Invaders:

 Space Invaders — видеоигра, разработанная Томохиро Нисикадо и выпущенная в 1978 году на аркадных автоматах.
 Space Invaders — серия видеоигр в жанре фиксированного шутера, разработанная компанией Taito.